Лос Таранго има више значења:

 Лос Таранго (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Таранго (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику